Die Liste der Pfarrer-Braun-Episoden umfasst alle ausgestrahlten Episoden der Fernsehserie Pfarrer Braun mit Ottfried Fischer in der Hauptrolle als Pfarrer. Die 22 Folgen wurden in der ARD von 17. April 2003 bis zum 20. März 2014 gesendet.

Weblinks 
 

Pfarrerbraunepisoden
!Episode